Юрий Петрович Аравин (род. 2 апреля 1941, , РСФСР, СССР) — казахстанский , , профессор. Заслуженный деятель искусств Казахстана (1995). Кавалер орденов «Парасат» (2001) и «Отан» (2021).

Биография 
Родился 2 апреля 1941 года в городе Твери.

Отец — Аравин, Пётр Васильевич (1908—1979) — советский историк-музыковед. Автор многочисленных публикаций по истории музыки народов Казахстана.

В 1968 году окончил историко-теоретический факультет Новосибирской консерватории, в 1972 году аспирантуру Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (научный руководитель — профессор Б. Г. Ерзакович).

С 1973 по 1978 год — преподаватель музыкально-исторические и теоретические дисциплины Казахский государственный женский педагогический институт.

С 1979 по 1988 год — преподаватель Алма-Атинская государственная консерватория им. Курмангазы.

Автор телепередач: «Музей звуков», «Малая антология казахской музыки», авторского цикла на радио «Тотем» — «Степное созвездие».

Сочинения: «Лирическая поэма памяти Абая», «К вопросу о тематизме симфонических поэм Казахстана», «Три поэмы о народных героях», «Поэма М. Тулебаева „Казахстан“, „У истоков современного уйгурского симфонизма“, „К истории песенного симфонизма“, „Степные созвездия“. Аннотации к грампластинкам фирмы „Мелодия“, буклеты Союза композиторов Казахстана, оперные и балетные либретто, очерки и этюды о казахской музыке и мн. др. Участвует в создании учебников по истории музыки.

Член Союза композиторов Республики Казахстан;

Член Союза музыкальных деятелей Республики Казахстан;

Цитаты

Награды и звания 
 1995 — присвоено почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері» (Заслуженный деятель искусств Казахстана) — за выдающиеся заслуги в изучении музыкального искусства.;
 1997 — Премия «Золотая Звезда»;
 2001 (10 декабря) — Орден «Парасат»;
 2010 — Медаль «Батыр шапагаты» имени Бауржана Момышулы;
 2014 — Государственная стипендия Президента Республики Казахстан в области культуры;
 2015 (16 апреля) — Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств - участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства;
 2021 (13 марта) — Орден «Отан» один из высших орденов Республики Казахстан — за выдающиеся заслуги в пропаганде и развитии национальной культуры и музыкального искусства и в связи с 80-летием со дня рождения;
 2021 (19 сентября) — звания «Почётный гражданин города Алматы»;

Примечания 

Выпускники Новосибирской консерватории
Преподаватели Казахского женского педагогического университета
Преподаватели Казахской консерватории
Почётные граждане Алма-Аты